Фе́ннер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феннер фон Феннеберг, Даниэль (1818—1863) — австрийский политический деятель.
 Феннер, Марк (род. 1994) — американский кёрлингист.
 Феннер, Фрэнк (1914—2010) — австралийский учёный-вирусолог.